Vladimir Vuković je lahko:
 Vladimir Vuković - general
 Vladimir Vuković - kritik
 Vladimir Vuković - šahist